O rio Naranjal é um rio do Equador.

Naranjal